Verstening (geologie), geologisch proces waarbij organisch materiaal wordt omgezet in steen of een andere substantie
 Verkalking, in medische context.

Het woord petrificatie (of petreficatie, verouderd) betekent verstening en is gebaseerd op het Griekse en Latijnse woord petra dat rots of steen betekent.